Pastaza (provincie), provincie van Ecuador
 Pastaza (rivier), rivier in Ecuador en Peru